Виверо Мунисипал има више значења:

 Виверо Мунисипал (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Виверо Мунисипал (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику